Un flic (1947), een film van Maurice de Canonge
Un flic (1972), een film van Jean-Pierre Melville